Historia Ecclesiastica puede referirse a:
Historia eclesiástica, de la Iglesia o del cristianismo.
Distintas obras con ese título en lengua latina (Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία en lengua griega):
 Historia Ecclesiastica, de Eusebio de Cesarea, .
 La de Rufino de Aquileia, que extendió la obra de Eusebio hasta el 395.
 La de Sócrates Escolástico o de Constantinopla, 439.
 La de Sozomeno, 443.
 La de Liberato de Cartago, .
 La de Teodoro el lector, .
 La de Evagrio Escolástico, .
 La de Germano I de Constantinopla, .
 Historia ecclesiastica gentis Anglorum, de Beda el Venerable, 731.
 La de Moses Bar-Kepha, en siríaco, .
 La de Orderico Vital, .
 La de Tolomeo da Lucca (Historia Ecclesiastica Nova en 24 volúmenes), 1294.
 La de Nicéforo Calixto, .
 La de Alexandre Natal (Selecta historiae ecclesiasticae capita, et in loca ejusdem insignia dissertationes historicae, chronologicae, dogmaticae, en 26 volúmenes, Paris, 1676–1686).